Álvaro Domínguez est un nom porté par :

 Álvaro Domínguez (1981-), de son nom complet Álvaro José Domínguez Cabezas, footballeur colombien ;
 Álvaro Domínguez (1989-), de son nom complet Álvaro Domínguez Soto, footballeur espagnol.